Dit is een lijst van planetoïden 85301-85400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (85301) - || 1994 UM5 || 28 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85302) - || 1994 VM || 1 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85303) - || 1994 VN1 || 4 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85304) - || 1994 VS1 || 3 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85305) - || 1994 VX4 || 5 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85306) - || 1994 VL8 || 7 november 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| (85307) - || 1994 WN || 25 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85308) Atsushimori || 1994 WG4 || 30 november 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (85309) - || 1994 WO4 || 26 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85310) - || 1994 WH5 || 28 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85311) - || 1994 WK8 || 28 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85312) - || 1994 YB1 || 28 december 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85313) - || 1994 YU1 || 31 december 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85314) - || 1995 AY1 || 7 januari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85315) - || 1995 BE || 20 januari 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85316) - || 1995 BA4 || 28 januari 1995 || Kitt Peak || S. M. Larson, C. W. Hergenrother
|-
| (85317) Lehár || 1995 BB16 || 30 januari 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| (85318) - || 1995 DX4 || 21 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85319) - || 1995 EJ4 || 2 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85320) Bertram || 1995 EP8 || 4 maart 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| (85321) - || 1995 FK7 || 25 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85322) - || 1995 GS5 || 6 april 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85323) - || 1995 GF8 || 8 april 1995 || Kitt Peak || T. J. Balonek
|-
| (85324) - || 1995 HX2 || 25 april 1995 || Kitt Peak | Spacewatch
|-
| (85325) - || 1995 MO1 || 22 juni 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85326) - || 1995 OR6 || 24 juli 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85327) - || 1995 OR15 || 26 juli 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85328) - || 1995 PA || 1 augustus 1995 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (85329) - || 1995 PQ || 2 augustus 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (85330) - || 1995 QO || 23 augustus 1995 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (85331) - || 1995 QA13 || 22 augustus 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85332) - || 1995 SH4 || 29 september 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| (85333) - || 1995 SN13 || 18 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85334) - || 1995 SY13 || 18 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85335) - || 1995 SB15 || 18 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85336) - || 1995 SJ27 || 19 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85337) - || 1995 SW34 || 22 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85338) - || 1995 SX37 || 24 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85339) - || 1995 ST38 || 24 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85340) - || 1995 SV42 || 25 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85341) - || 1995 SL49 || 22 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85342) - || 1995 SP52 || 29 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85343) - || 1995 SX53 || 30 september 1995 || Catalina Station || C. W. Hergenrother
|-
| (85344) - || 1995 SB64 || 26 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85345) - || 1995 SH65 || 25 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85346) - || 1995 SE71 || 19 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85347) - || 1995 SU82 || 23 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85348) - || 1995 SV82 || 23 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85349) - || 1995 UP11 || 17 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85350) - || 1995 UN13 || 17 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85351) - || 1995 UC18 || 18 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85352) - || 1995 UR43 || 25 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85353) - || 1995 UE46 || 20 oktober 1995 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (85354) - || 1995 UA67 || 17 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85355) - || 1995 VN17 || 15 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85356) - || 1995 WA3 || 20 november 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (85357) - || 1995 WW9 || 16 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85358) - || 1995 WJ12 || 16 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85359) - || 1995 WQ15 || 17 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85360) - || 1995 WM16 || 17 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85361) - || 1995 WO16 || 17 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85362) - || 1995 WR32 || 20 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85363) - || 1995 WY36 || 21 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85364) - || 1995 YD7 || 16 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85365) - || 1995 YB9 || 18 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85366) - || 1996 AY13 || 15 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85367) - || 1996 AO17 || 13 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85368) Elisabettacioni || 1996 CQ7 || 14 februari 1996 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (85369) - || 1996 DX2 || 26 februari 1996 || Church Stretton || S. P. Laurie
|-
| (85370) - || 1996 EW7 || 11 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85371) - || 1996 EV8 || 12 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85372) - || 1996 EO12 || 13 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85373) - || 1996 FC1 || 19 maart 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| (85374) - || 1996 FC4 || 22 maart 1996 || Haleakala || AMOS
|-
| (85375) - || 1996 GY4 || 11 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85376) - || 1996 GU14 || 12 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85377) - || 1996 GZ17 || 15 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85378) - || 1996 GD19 || 15 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85379) - || 1996 HY24 || 20 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85380) - || 1996 JS || 13 maart 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| (85381) - || 1996 JL15 || 13 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85382) - || 1996 LJ2 || 8 juni 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85383) - || 1996 MS || 22 juni 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| (85384) - || 1996 NZ || 14 juli 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| (85385) - || 1996 NJ5 || 14 juli 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85386) Payton || 1996 OU2 || 26 juli 1996 || Haleakala || AMOS
|-
| (85387) - || 1996 PF7 || 8 augustus 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85388) Sakazukiyama || 1996 PU9 || 11 augustus 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| (85389) Rosenauer || 1996 QE1 || 22 augustus 1996 || Kleť || Kleť
|-
| (85390) - || 1996 QZ2 || 18 augustus 1996 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (85391) - || 1996 RW11 || 8 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85392) - || 1996 RR13 || 8 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85393) - || 1996 RF17 || 13 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85394) - || 1996 RT32 || 15 september 1996 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (85395) - || 1996 SQ4 || 20 september 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85396) - || 1996 SB7 || 21 september 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85397) - || 1996 TN3 || 6 oktober 1996 || King City || R. G. Sandness
|-
| (85398) - || 1996 TH6 || 5 oktober 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85399) - || 1996 TG8 || 8 oktober 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| (85400) Shiratakachu || 1996 TD10 || 8 oktober 1996 || Nanyo || S. Otomo|}

Planetoïdenlijsten